Nybo kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nybo (Brahetrolleborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Brahetrolleborg Sogn
 Nybo (Gjellerup Sogn) – en bebyggelse i Gjellerup Sogn
 Nybo (Humlebæk Sogn) – en bebyggelse i Humlebæk Sogn
 Nybo (Løgumkloster Sogn) – en bebyggelse i Løgumkloster Sogn
 Nybo (Mejdal Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Mejdal Sogn
 Nybo (Nøvling Sogn) – en bebyggelse i Nøvling Sogn